Преобразование Гильберта — Хуанга () — это преобразование, которое представляет собой разложение сигнала на эмпирические моды, с последующим применением к полученным компонентам разложения преобразования Гильберта.

Преобразование Гильберта — Хуанга аналогично преобразованию Фурье, используемому в гармоническом анализе.

Преобразование Гильберта — Хуанга предложено Норденом Хуангом в 1995 году в ходе его работ в NASA для изучения поверхностных волн тайфунов. В 1998 г. метод был обобщен на анализ произвольных временных рядов коллективом соавторов [1]. Первоначально назывался  — метод эмпирической модовой декомпозиции () нелинейных и нестационарных процессов с последующим гильбертовым спектральным анализом (). В последующие годы, по мере расширения применения EMD-HSA для других отраслей науки и техники, вместо термина EMD-HSA был принят более короткий термин преобразования HHT.

Литература

См. также 
 Empirical_Mode_Decomposition

Ссылки 
 http://www.scholarpedia.org/article/Hilbert-Huang_transform 

Анализ временных рядов